Bonga (1942) angolai zenész, dalszerző
 Burkina Faso
 Bonga, település Bam tartományban
 Etiópia
 Bonga, város az ország délnyugati részén
 Oroszország
 Bonga, település a Vologdai területen